Il Campeonato Brasileiro Série B 2018 è stata la trentasettesima edizione del Campeonato Brasileiro Série B.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Série A 2019
      Retrocesse in Série C 2019

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
Campeonato Brasileiro Série A 2018
Coppa del Brasile 2018

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2018
2018